Az 2003-as Tippeligaen volt az 59. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Norvégiában.

A címvédő a Rosenborg volt. A szezont újra a Rosenborg csapata nyerte, a bajnokság történetében tizennyolcadjára.

Tabella

Osztályozó 
A Vålerenga csapata nyert 5–3-as összesítéssel a Sandefjord ellen.

Eredmények
 1. mérkőzés: Sandefjord 0–0 Vålerenga
 2. mérkőzés: Vålerenga 5–3 Sandefjord

Meccstáblázat

Statisztikák

Góllövőlista

Jegyzetek

További információk 
 

Norvég labdarúgó-bajnokság
Eliteserien szezonok